Google Pinyin - opracowana przez Google metoda wprowadzania znaków pisma chińskiego z wykorzystaniem transkrypcji hanyu pinyin.

Pinyin
Pismo chińskie